Ро́берт Хинние́зер Корне́лиус (; 1 марта , Филадельфия — 10 августа , ) — американский пионер фотографии, автор первого в истории реалистического снимка человека (одновременно — первого в истории автофотопортрета).

Биография 
Родился в семье состоятельного голландского эмигранта Христиана Корнелиуса (), поселившегося в Филадельфии в 1783 году. Учился в частной школе, где проявил особенный интерес к химии. В 1831 году начал работать в отцовской мастерской по изготовлению ламп и канделябров. Специализировался на серебрении и полировке металлов; приобрёл репутацию умелого мастера-серебрильщика. В 1839 году американский изобретатель Джозеф Сэкстон обратился к Корнелиусу с заказом на посеребрённую пластину для дагеротипа Центральной средней школы в Филадельфии — первого фотоснимка, сделанного на территории США. Встреча с Сэкстоном зародила в Корнелиусе интерес к фотографии.

При поддержке химика Пола Бека Годдарда (), установившего, что воздействие пара́ми брома на сенсибилизированную иодом посеребрённую дагеротипическую пластину позволяет сократить время выдержки до минуты, Корнелиус попытался усовершенствовать изобретение Луи Дагера. Дагеротипический автопортрет, полученный Корнелиусом не позднее октября 1839 года, стал первым в истории отчётливым фотопортретом человека.

С 1839 по 1843 год Корнелиус одним из первых в США открыл два частных фотоателье, но уже к 1843 году — вероятно, из-за того, что популярность фотоискусства росла и количество фотостудий быстро увеличивалось — утратил интерес к фотографии, сосредоточившись на делах семейного предприятия по производству и продаже газовых фонарей и светильников.

См. также 
 Дрейпер, Дороти Кэтрин

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
  

История XIX века
История химии
Персоналии:История техники
Пионеры фотографии
Члены Американского философского общества